Tokisaki ist der Familienname folgender Personen:

 Rui Tokisaki (* 1982), japanischer Fußballspieler 
 Yū Tokisaki (* 1979), japanischer Fußballspieler